Rosengart steht für:

 Automobiles L. Rosengart ein ehemaliger französischer Automobilhersteller 
 Sammlung Rosengart die Sammlung des Kunsthändlers und -sammlers Siegfried Rosengart (1894–1985)
 Rozgart, ein Ort in Polen

Rosengart ist der Familienname folgender Personen:

 Aemilian Rosengart (1757–1810), schwäbischer Theologe, Philosoph, Komponist und Musiker
 Horst Rosengart (1936–2021), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Joseph Rosengart (* 1803, † 22. August 1885), Komponist
 Lucien Rosengart (1881–1976), französischer Ingenieur und Unternehmer
 Max Rosengart (1855–1943), deutscher Politiker
 Siegfried Rosengart (1894–1985), Schweizer Kunsthändler

Siehe auch
 Rosengård
 Rosengarten